Флаг городского поселения «Рабочий посёлок Колышле́й» Колышлейского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг рабочего посёлка Колышлей представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее их равных вертикальных полос голубой и красной, а в середине полотна лежащий на линии деления бело-жёлтый ключ, бородкою вниз и к свободному краю».

Обоснование символики 
Флаг рабочего посёлка Колышлей разработан на основе герба и воспроизводит фигуры гербовой композиции, отражающие исторические и культурные особенности района.

Основной фигурой флага рабочего посёлка Колышлей является бело-жёлтый ключ, бородка которого выполнена в виде буквы «К», указывающий на первую букву в названии рабочего посёлка.

За основу герба рабочего посёлка взят родовой герб Кайсаровых. Кайсаровы — старинный славный род, восходящий к 1-й половине XV века.

В деревне Колышлей (она же Ивановка, Кайсаровка) ранее находился барский дом Кайсаровых.

В 1896 году открылось регулярное движение поездов через станцию Колышлей. Своё название станция получила от близлежащего села и реки Колышлей, притока Хопра, протекающей в расстоянии 4 вёрст. Местность, в которой расположена станция, была до проведения железной дороги полем (степью), постепенно вокруг станции образовался большой торговый посёлок, с почтово-телеграфным отделением, церковью, школой, двумя отделениями банков, аптекой, магазинами и складами. В настоящее время посёлок Колышлей является районным центром. Деревня Колышлей (она же Ивановка, Кайсаровка) откуда приходили на станцию рабочие люди стала постоянно называться Кайсаровкой.

Один из представителей рода Кайсаровых — Кайсаров Андрей Сергеевич (1782—1818) писатель, воспитанник Московского благородного пансиона, объездил славянские земли и Англию, всюду собирая рукописи и материалы для изучения русской старины. Автор «Мифологии славянской и российской» А. С. Кайсаров сделал одну из первых попыток поставить изучение славянской старины на научную почву, его по праву можно назвать первооткрывателем российской мифологии.

Голубо-красное деление флага символизирует гармонию жизни, вечной борьбы и противопоставления: холода и тепла, воды и пламени, спокойствия и борьбы.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением ключа